Zemplín – regione storica della Slovacchia
 Zemplín – comune della Slovacchia
 Comitato di Zemplín – comitato del Regno d'Ungheria

Pagine correlate 
 Zemplén